Фаньяно ()

 Фаньяно — озеро на кордоні Чилі та Аргентини
 Фаньяно-Альто — муніципалітет в Італії, у регіоні Абруццо, провінція Л'Аквіла
 Фаньяно-Кастелло — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Фаньяно-Олона — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Варезе